Адамов корень — народное название ряда растений:

 Тамус обыкновенный
 Переступень белый